Огляд — дія за значенням оглядати і рідко оглядатися
 Огляд (слідча дія) — Дія з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину.
 Огляд — обстеження з метою з'ясування стану здоров'я
 Гінекологічний огляд
 Огляд — офіційне обстеження військових частин командуванням
 Огляд — стисле повідомлення про ряд подій, явищ тощо, поєднаних спільною темою
 Огляд — публічне ознайомлення з чим-небудь (з метою оцінки, перевірки тощо)
 Огляд — різновид довідки, що складається для інформування підвідомчих і інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період часу
 Огляд — (у науці, техніці) опис стану питання, проблеми.

Джерела

Посилання 
 Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу //